Weyerhaeuser steht für:
 Weyerhaeuser, US-amerikanisches Unternehmen im Bereich Forstwirtschaft

Weiherhäuser ist der Familienname von:
 Friedrich Weyerhäuser (1834–1914), deutsch-US-amerikanischer Unternehmer

Sonstiges:
 Weyerhaeuser-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika